Штат Мексики Кампече является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 13 муниципалитетов, первые 8 из которых были образованы в 1916 году. В 1991 году был образован муниципалитет Эскарсега, отделив часть территории от муниципалитета Кармен. В 1996 году был образован муниципалитет Калакмуль, отделившись от Хопельчена, а в 1998 году от территории муниципалитета Кармен был отделён муниципалитет Канделария. В 2019 году образован муниципалитет Сейбаплая, отделив часть территории от муниципалитета Чампотон, а в 2021 году — муниципалитет Цитбальче, отделив часть территории от Калькини.

Примечания

См. также 
 Кампече (штат)

Муниципалитеты Кампече
Списки:Мексика